Березин, Фёдор:
 Березин, Фёдор Дмитриевич (род. 1960) — русский писатель-фантаст.
 Березин, Фёдор Михайлович (1930—2003) — доктор филологических наук, профессор.